Наго́лкин — фамилия. Известные носители:
 Наголкин, Александр Владимирович — российский учёный-изобретатель.
 Наголкин, Лев Данилович (Лев Оптинский; 1768—1841) — преподобный оптинский старец.